Алекса́ндр Ильи́ч Павло́вский (; , Одесса — , Москва) — советский, украинский и российский кинорежиссёр, сценарист. Член Союза кинематографистов Украины (1994), член Союза кинематографистов России. С 1971 по 1993 год — штатный режиссёр Одесской киностудии. С 21 мая 1994 года — Заслуженный деятель искусств Украины.

Биография 
Александр Павловский родился  в Одессе.

В 1965 году окончил Одесскую специальную музыкальную школу имени П. С. Столярского по классу фортепиано, а в 1971 году — режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма). Его сокурсниками были Никита Михалков, Михаил Ильенко, Самвел Гаспаров. Также на курсе, в аспирантуре учился Владимир Меньшов.

С 1971 года работал штатным кинорежиссёром Одесской киностудии. С 1993 года в течение 7 лет не снял ни одного фильма. Об этом Павловский рассказал в одном из интервью: «Я не хотел уезжать, от добра добра не ищут. Ко мне очень хорошо относятся в Одессе. Ну, не снималось кино, так всё равно находил себе занятие: то „Юморина“, то организация шоу, то газета „Теленеделя“, снимал рекламу, и не дешёвую, а дорогую, мне было на что жить… А потом взял билеты и уехал в Москву, куда меня уже давно звали. Если бы мне было двадцать пять лет, мог бы себе позволить такую роскошь — ждать годами, когда же вновь смогу снимать, а так… Благодаря одесскому патриотизму семь лет выбросил из творческой жизни».

В 1993—1999 годах Александр Павловский был художественным руководителем киностудии «Аркадия», главным режиссёром муниципального телеканала города Одессы, в 1997—1999 годах — главным режиссёром Одесского шоу-карнавала «Юморина». С 2000 года Александр Павловский жил в Москве, где работал в качестве режиссёра на различных студиях.

Наиболее известными его картинами стали «Трест, который лопнул», «Зелёный фургон», «Светлая личность», «И чёрт с нами», а также «Ребёнок к ноябрю». Александр Павловский открыл для отечественного кинематографа Ларису Удовиченко и Владимира Меньшова, впервые сняв их в своём фильме «Счастливый Кукушкин». В числе своих самых любимых актёров считал Николая Караченцова, Регимантаса Адомайтиса и Александра Демьяненко. Получив новый сценарий, первым делом смотрел, есть ли там работа для них, а уже потом думал, кого из актёров можно пригласить на оставшиеся роли. В 2000-х годах режиссёр начал работать преимущественно над многосерийными телевизионными проектами: «Адвокат», «В ритме танго», «Лето Индиго», «Петля», «Земский доктор. Продолжение» и другими. В 2012 году Александр Павловский снял сериал «Людмила», посвящённый легендарной отечественной артистке Людмиле Зыкиной. С 2016 года снимал короткометражные фильмы для детского юмористического киножурнала «Ералаш».

Скончался на 71-м году жизни 16 марта 2018 года от инфаркта миокарда. Похоронен в колумбарии Ваганьковского кладбища.

Семья 
Брат-близнец — Леонид Павловский — кинорежиссёр, сценарист, монтажёр. В 1972 году заочно окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская документального фильма А. Никифорова). В 1977 году совместно с братом снял фильм «Подарок судьбы».

Дочь — Наталия Павловская — киносценарист («Атлантида», «Дом Солнца»).

Фильмография

Режиссёр 

 1971 — «Счастливый Кукушкин»
 1975 — «Ар-хи-ме-ды!»
 1977 — «Струны для гавайской гитары»
 1978 — «Подарок судьбы» (в соавторстве c Леонидом Павловским)
 1980 — «Депутатский час»
 1982 — «Трест, который лопнул»
 1983 — «Зелёный фургон»
 1986 — «На острие меча»
 1989 — «Светлая личность»
 1991 — «И чёрт с нами!»
 1992 — «Ребёнок к ноябрю»
 1993 — «Зефир в шоколаде»
 2001 — «Курортный роман»
 2002 — «Атлантида»
 2003—2009 — «Адвокат»
 2004 — «Бомба для невесты»
 2006 — «В ритме танго»
 2009 — «Дети белой богини»
 2009 — «Лето Индиго»
 2010 — «Петля»
 2011 — «Земский доктор 2»
 2012 — «Людмила»

Сценарист 
 1971 — «Счастливый Кукушкин» (в соавторстве)
 1989 — «Светлая личность» (в соавт.)
 1991 — «И чёрт с нами!» (в соавторстве)
 1992 — «Ребёнок к ноябрю» (в соавторстве)
 1993 — «Зефир в шоколаде» (в соавторстве)

Роли в кино 
 1969 — «Сотвори бой»
 1980 — «Берём всё на себя»
 1982 — «Трест, который лопнул» — племянник мэра
 1989 — «Астенический синдром» — эпизод
 1991 — «И чёрт с нами!»

Примечания

Ссылки 
  Гильдия кинорежиссёров России

Умершие от инфаркта миокарда
Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Члены Гильдии кинорежиссёров России
Члены Союза кинематографистов Украины
Члены Союза кинематографистов России
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища